Nazwa ta dotyczy kilku rzek:
 Aniuj – dopływ Kołymy,
 Aniuj – dopływ Amuru,
 Mały Aniuj,
 Wielki Aniuj.